Дент () — фамилия и топоним. Известные носители:

  (1895—1963) — американский актёр, комик, снявшийся более чем в 400 фильмах.
 Дент, Кэтрин (род. 1965) — американская актриса.
 Дент, Мартин (род. 1979) — австралийский легкоатлет, бегун на длинные дистанции британского происхождения.
 Дент, Саймон (род. 1950) — британско-немецкий гобоист и педагог.
 Дент, Тейлор (род. 1981) — американский профессиональный теннисист.
 Дент, Эдуард (1876—1957) — британский музыковед.

 Дент-Боганьи, Клара (род. 1973) — австрийская гобоистка.

Вымышленные персонажи 
 Артур Дент — протагонист серии романов «Путеводитель по галактике для путешествующих автостопом».
 Харви Дент (Двуликий) — персонаж комиксов о Бэтмене, прокурор Готэм-Сити.

Топонимы 
 Дент (округ, Миссури) — округ штата Миссури, США.
 Дент (город, Миннесота) — город в округе Оттер-Тейл, штат Миннесота, США.